Финал Кубка Испании по футболу 1996/1997 состоялся 28 июня 1997 года. «Барселона» оказалась сильнее «Бетиса» в дополнительное время со счётом 1:0 (основное время закончилось с результатом 2:2).

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1997
Испания
Матчи ФК «Барселона»
Матчи ФК «Реал Бетис»
События 28 июня
Июнь 1997 года
Спорт в Испании в 1997 году
Спортивные соревнования в Мадриде